Мапа:
 Мапа — череп Homo sapiens из Китая (Южный Китай, север провинции Гуандун (Квантун), уезд Шаочуань (Шаогуань), округ Киян, близ села Мапа (Маба), карстовая пещера Шизиян (Львиный холм)
 Мапа — генуэзская колония на Чёрном море в XIV веке (Анапа).
 Мапа, Алек (род. 1965) — американский актёр и комик филиппинского происхождения.